Plusieurs personnages de sang royal portent le nom de Charles de France, notamment :
 Charles I d'Anjou (1227-1285), comte d'Anjou et roi de Sicile, fils puîné du roi Louis VIII le Lion et frère de Saint Louis
 Charles de Valois (1270-1325), fils de Philippe III et frère de Philippe le Bel ;
 Charles de France (1386), fils de Charles VI ;
 Charles de France (1392-1401), fils de Charles VI ;
 Charles VII de France (1403-1461), fils de Charles VI ;
 Charles de France (1446-1472), fils de Charles VII et frère de Louis XI ;
 Charles VIII de France (1470-1498), fils de Louis XI ;
 Charles de France (1496), fils de Charles VIII
 Charles de France (1522-1545), fils de François  et frère de Henri II ;
 Charles de France, duc de Berry (1686-1714).

D'autre personnages portent ce nom : 
Charles de France (1876-1951), homme politique français.

Homonymie capétienne